Zvonko Kordež (ur. 25 lipca 1986) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu SK Triglav Kranj, brązowy medalista Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2002, złoty i srebrny medalista Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy 2003.

Przebieg kariery 
Na międzynarodowej arenie zadebiutował 24 stycznia 2002 podczas drużynowego konkursu o mistrzostwo świata juniorów w skokach narciarskich. Skoczkowie reprezentacji Słowenii, czyli poza Kordežem także: Bine Zupan, Rok Benkovič i Jaka Oblak zdobyli brązowy medal, przegrywając z ekipami Finlandii i Austrii. Dwa dni później, w zawodach indywidualnych Kordež uplasował się na siódmym miejscu.

16 lutego 2002 na normalnej skoczni w Planicy, Kordež po raz pierwszy w karierze wystartował w konkursie Pucharu Kontynentalnego i zajął w nim szóstą pozycję. Było to najlepsze miejsce zawodnika w konkursach tej rangi i jedyne, w której zdobył on punkty PK. 22 grudnia 2002 w Hinterzarten zwyciężył w zawodach FIS Race.

W styczniu 2003 na skoczni normalnej w Planicy zdobył srebrny medal zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy w zawodach indywidualnych oraz złoty medal w zawodach drużynowych, w których w zespole słoweńskim wystąpili także Rok Benkovič i Jaka Oblak. W sierpniu tego samego roku zajął pierwsze i szóste miejsce w zawodach juniorskiego Pucharu Alp w Velenje. W klasyfikacji łącznej Pucharu Alp 2003/2004 zajął 20. miejsce z dorobkiem 172 punktów.

Mistrzostwa świata juniorów

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Urodzeni w 1986
Słoweńscy skoczkowie narciarscy